BP poate fi:
 Air Botswana, Codul IATA al companiei aeriane din Botswana
 British Petroleum, companie petrolieră britanică
 Insulele Solomon, codul FIPS 10-4 al acestei țări